Ligusticum phelandrium är en flockblommig växtart som beskrevs av Albrecht Wilhelm Roth. Ligusticum phelandrium ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
phelandrium